USS Oklahoma City — кораблі ВМС США, названі на честь міста Оклахома-Сіті, штат Оклахома.

 USS Oklahoma City (CL-91) — легкий крейсер типу «Клівленд». На службі протягом 1944-1979 років (з перервами). Потоплений як мішень у 1999 році.
 USS Oklahoma City (SSN-723) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1988 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни